NGC 382 (другие обозначения — UGC 688, ARP 331, MCG 5-3-52, VV 193, ZWG 501.86, 4ZW 38, KCPG 23A, PGC 3981) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Рыбы.

По оценкам, расстояние до Млечного Пути 240 миллионов световых лет, диаметр около 50 000 световых лет.

NGC 382 состоит в группе галактик с NGC 375, NGC 379, NGC 380, NGC 383, NGC 384, NGC 385, NGC 386, NGC 387 и NGC 388. Вместе с 21 другой галактикой она входит в группу NGC 452 (LGG 18).

Halton Arp разделил свой каталог необычных галактик на группы в соответствии с чисто морфологическими критериями. Эта группа галактик относится к классу цепочек галактик.

Здесь была обнаружена сверхновая типа Ia SN 2000dk.

Объект был обнаружен 4 ноября 1850 года ирландским астрономом Биндоном Бладом Стоуни, помощником Уильяма Парсонса.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 382 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 382 в группу также входят ещё 26 галактик.

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания

Литература 
 Jeff Kanipe und Dennis Webb: The Arp Atlas of Peculiar Galaxies — A Chronicle and Observer´s Guide", Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7

0382
Рыбы (созвездие)
Эллиптические галактики